În fonetică, se numesc consoane postalveolare (sau prepalatale) acele consoane pronunțate cu partea anterioară a limbii în zona dintre alveolele incisivilor superiori și palatul tare; ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

Consoanele alveolopalatale și cele retroflexe intră în aceeași categorie a consoanelor postalveolare, dar AFI le-a rezervat câte o coloană separată în diagrama consoanelor.

În limba română standard există patru consoane postalveolare, din care două africate și două fricative:

: consoană africată postalveolară surdă;
: consoană africată postalveolară sonoră;
: consoană fricativă postalveolară surdă;
: consoană fricativă postalveolară sonoră;

Postalveolară, Consoană